Тигернах () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Тигернах Клонсский (ум. в 549) — святой, покровитель Клонса
 Тигернах мак Фокартай — король Лагора (836—865)
 Тигернах Уа Брайн (ум. в 1088) — церковный деятель, аббат Клонмакнойса
 Тигернах Уа Маэл Эойн (ум. в 1172) — церковный деятель, аббат Клонмакнойса

См. также 
 Анналы Тигернаха